Лаґюпі, Лагупі́() — муніципалітет у Франції, у реґіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гарона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувались 262 оподатковані домогосподарства, в яких проживали 692,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лаґюпі на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Лагюпі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна